Сотла има више значења:

 Сотла
 Сотла (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сотла (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику